Carvajal peut désigner :

Personnalités 
 Les frères Carvajal, chevaliers de l'Ordre de Calatrava (exécutés en 1312, donnant lieu à la légende du même nom) ;
 Andarín Carvajal (1875-1949) : athlète cubain ;
 Beatriz Carvajal (1949) : actrice espagnole ;
 Bernardino López de Carvajal (1456-1523) : neveu de Juan Carvajal, également cardinal espagnol ;
 Dani Carvajal (1992) : footballeur espagnol ;
 Daniel Olmo Carvajal (1998-), footballeur espagnol ;
 Edwin Carvajal (1983-), coureur cycliste colombien ;
 Esteban Carvajal Alegria (1989) : acteur français d'origine chilienne ;
 Francisco Carvajal (1870-1932) : homme d'État mexicain ;
 Francisco de Carvajal (1464-1548) : conquistador espagnol ; 
 Gaspar de Carvajal (1500-1584) : missionnaire dominicain espagnol, chroniqueur de l’expédition de Francisco de Orellana ;
 Guillermo Carvajal (1927-1995), matador mexicain ;
 José de Carvajal y Lancaster (1698-1754) : homme politique espagnol durant le règne de Philippe V d'Espagne ;
 Juan Carvajal (1399-1469) : cardinal espagnol ;
 Juan López Carvajal (1914-2011), militant anarchiste engagé dans la guerre d'Espagne, exilé en France durant la dictature franquiste;
 Laura Carvajal (1975-), taekwondoïste équatorienne ;
 Luis de Carvajal (1556-1607) : peintre maniériste espagnol ;
 Luis del Mármol Carvajal (1520-1600) : guerrier et savant espagnol ;
 Luis Fermín de Carvajal (1752-1794) : général de l'empire espagnol ;
 Magaly Carvajal (1968) : volleyeuse hispano-cubaine ;
 Patricio Carvajal (1916-1994) : amiral chilien, un des meneurs du coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili.

Toponymes

Carvajal : chef-lieu de la municipalité de San Rafael de Carvajal dans l'État de Trujillo ;
 Carvajal : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de San Rafael de Carvajal dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme